Моту-Нао () — небольшой скалистый остров в юго-восточной части Маркизских островов примерно в 22 км к северо-востоку от острова Фату-Хива. Французское название острова — скала Томассе (). Высшая точка острова — 4 м. Административно входит в состав коммуны Фату-Хива.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Маркизские острова